Midlum ist der Name folgender Orte:

 Midlum (Föhr), Gemeinde im Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein
 Midlum (Rheiderland), Ortsteil der Gemeinde Jemgum im Landkreis Leer in Niedersachsen
 Midlum (Wurster Nordseeküste), Ortschaft der Gemeinde Wurster Nordseeküste im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen
 Midlum (Niederlande), Dorf in der niederländischen Gemeinde Harlingen, Provinz Friesland

Kraftfahrzeug:
 Renault Midlum, ein Lkw-Modell von Renault

Siehe auch:
 Groß Midlum